Grace hace referencia a varios artículos:

 Grace, nombre femenino

Personas 
Grace Abbott, reformista estadounidense
Grace Aguilar, escritora sobre la historia y religión judía
Grace Brown, trabajadora de faldas estadounidense
Grace Bumbry, cantante lírica estadounidense
Grace Chang, actriz y cantante china
Grace Chisholm Young (matemática), pedagoga
Grace Coolidge, esposa del presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge 
Grace Cunard, actriz, guionista y directora cinematográfica activa en la época del cine mudo
Grace Darmond, actriz
Grace Gummer, actriz
Grace Hartigan, pintora del Expresionismo abstracto
Grace Helbig, autora y YouTuber estadounidense
Grace Hightower, actriz, cantante y filántropa estadounidense
Grace Jones, modelo, cantante y actriz
Grace Kelly, actriz de cine conocida como Princesa Grace de Mónaco
Grace King, escritora y líder en las actividades literarias e históricas
Grace Lee Whitney, actriz estadounidense
Grace Mera Molisa, activista por los derechos de la mujer y poetisa de Vanuatu
Grace Min, tenista profesional
Grace Moore, soprano y actriz de cine 
Grace Mukomberanwa, escultora de Zimbabue
Grace Murray Hopper, pionera en el mundo de las ciencias de la computación
Grace Nono, cantante de música folclórica filipina
Grace O'Malley, mujer pirata en la Irlanda del siglo XVI
Grace Park, actriz canadiense
Grace Phipps, actriz y cantante
Grace Potter,  vocalista
Grace Simon, cantante y actriz indonesia
Grace Slick, una de las voces femeninas más reconocidas del rock psicodélico y figura del movimiento hippie.
Grace Thorpe, activista amerindia fox y sauk
Grace Verbeke, ciclista profesional belga
Grace Wong, actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión hongkonesa
Grace Zabriskie, actriz

Personajes de ficción
Grace Black, de la serie de televisión británica Hollyoak
Grace wiccana,la más poderosa bruja de todos los tiempos.
Grace Holloway, interpretado por Daphne Ashbrook en el telefilme de 1996 Doctor Who: La película

Lugares 
 Grace (Idaho)
 Grace City (Dakota del Norte)

Ciencia y tecnología 
 Grace (lenguaje de programación)
 "GRACE": acrónimo de Gravity Recovery and Climate Experiment

Cine
Grace Is Gone, sobre la guerra de Irak
Grace of My Heart, sobre la escena de la música pop de finales de los '50
Grace of Monaco, sobre la vida de Grace Kelly

Televisión
Grace Under Fire, sitcom estadounidense
Grace & Frankie, serie
Grace (Stargate SG-1), episodio
Grace (episodio de Falling Skies)

Música 
 Grace Potter and the Nocturnals, grupo de folk rock
 Grace (álbum de Jeff Buckley)
 Grace (álbum de Simon Webbe)
 Grace Under Pressure, álbum de Rush
 Grace/Ride the Storm, sencillo de Simon Webbe
 Grace (canción de Jeff Buckley)
 Grace Kelly (canción) de Mika
 Grace (adorno musical)
 Gräce, grupo de rock
 Grupo Grace, banda de música cristiana